Rachow bezeichnet:
Rachow (Groß Roge), Ortsteil von Groß Roge im Landkreis Rostock, Mecklenburg
Rachiw, Stadt in der Ukraine an der rumänischen Grenze

Rachów bezeichnet:
Rachów (Annopol), Ort der Gmina Annopol in der Woiwodschaft Lublin, Polen
Rachów (Malczyce) (deutsch: Rachen), Dorf in der Gemeinde Malczyce in Niederschlesien, Polen

Rachow ist der Familienname von:
Arthur Rachow (1884–1960), deutscher Fischkundler